Distrito Levante puede referirse a:

 Distrito Levante, en la ciudad de Córdoba (España).
 Distrito Levante, en la ciudad de Palma de Mallorca (España).